Lugnvik, kan avse:

 Lugnvik, Kramfors kommun – en tätort i Kramfors kommun i Västernorrlands län
 Lugnvik, Lerums kommun – en småort i Lerums socken i Lerums kommun i Västergötland
 Lugnvik, Östersund – en stadsdel i nordvästra delen av Östersund